Pearl Harbour se poate referi la:
 Pearl Harbor, faimoasa bază navală americană din insulele Hawaii.
 Pearl Harbor (film)
 Atacul de la Pearl Harbor
 Pearl Harbour, Noua Zeelandă, un golfuleț în South Island